Bauhausstraße steht für:

 Bauhausstraße (Dessau-Roßlau), Sachsen-Anhalt
 Bauhausstraße (Weimar), Thüringen
 Bauhausstraße (Magdeburg), Sachsen-Anhalt
 Bauhausstraße (Ludwigshafen), Rheinland-Pfalz